AAJ est un code qui peut désigner :
 .

AAJ est un sigle qui peut désigner :
 Année à ce jour, un terme en finance désignant la période qui s'étend du début de l'année en cours jusqu'au jour présent ;
 American Alpine Journal, une publication du Club alpin américain.